Pseudotanais är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1882. Pseudotanais ingår i familjen Pseudotanaidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Pseudotanais